wojewoda – dawny tytuł feudalny i monarszy, występujący w niektórych państwach słowiańskich, rumuńskich, czy na Węgrzech.
 wojewoda – urząd występujący w Polsce.
 wojewoda (Polska średniowieczna) – urząd wojewody w Polsce średniowiecznej.

Film
 Wojewoda – polski film z 1912 roku.

Muzyka
 Pan Wojewoda – czteroaktowa opera Nikołaja Rimskiego-Korsakowa do libretta Ilii Tiumieniewa

Technika
 „Wojewoda” – rosyjska kanonierka torpedowa typu Kazarskij z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Osoby noszące to nazwisko
 Aleksiej Wojewoda – rosyjski bobsleista.
 Władysław Wojewoda – polski biolog, pedagog.